Fabio Ferriani – cantautore, attore e scrittore italiano noto come Paco D'Alcatraz
 Ivo Ferriani – dirigente sportivo ed ex bobbista italiano
 Paolo Ferriani – editore italiano
 Sergio Ferriani – cestista italiano